

Sigle 
 Locality-sensitive hashing – algoritmo di hash
 Landing Ship Headquarters, "Nave comando forza anfibia"

Codici 
 LSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lashio (Birmania)
 lsh – codice ISO 639-3 della lingua lish